In 2000 werd het 54ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 14 mei tot 27 augustus. Guajará EC werd de kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Braziliaans competitievoetbal 2000